Конрад Джерард Смит (, родился 12 октября 1981 в Хауэре) — новозеландский регбист, играющий на позиции центрового защитника в составе команды «Харрикейнз» (по совместительству её капитан). Известен благодаря своей высокой скорости бега на поле, жёстким единоборствам и умению применять обманные движения, однако также обладает хорошим и точным ударом. Чемпион мира 2011 года в составе сборной Новой Зеландии.

Образование 
Конрад окончил мемориальный колледж имени Фрэнсиса Дугласа (). Поступил в Университет королевы Виктории в Веллингтоне на юридический факультет, успешно окончил его и получил степень бакалавра права. В университете выступал за команду по регби «Уэйр». Некоторое время работал барристером и солиситором при Верховном Суде Новой Зеландии.

Карьера

Клубная 
В чемпионате Супер Регби Смит выступает за команду «Харрикейнз» с 2004 года, с 2003 года в Кубке ITM он защищает цвета команды провинции Веллингтон. Карьера в составе «Харрикейнз» у Конрада была омрачена травмами в 2006, 2007 и 2011 годах: он успел провести всего 66 игр за 8 сезонов. В настоящий момент с 2007 года он является капитаном «ураганов» после того, как из-за травмы эту должность потерял Родни Со'ойало.

В сборной 
Дебютировал в составе сборной Новой Зеландии в 2004 году в поединке против Италии. В 2007 году из-за травм он надолго покинул расположение сборной, но вернулся в 2008 году. На чемпионате мира 2011 года вместе со сборной одержал победу: в паре с Ма'а Нону он стал важной частью обороны команды.

Ссылки 
 
 Conrad Smith takes the 'Wimp Test' (Интервью радиостанции The Rock FM) 

Регбисты Новой Зеландии
Игроки РК «Харрикейнз»
Чемпионы мира по регби
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне
Игроки сборной Новой Зеландии по регби